Даниил Владимирович Воробьёв (род. 30 августа 1981, Кострома) — российский актёр, режиссёр.

Биография 
Стал известен после исполнения главной роли в фильме Евгения Гинзбурга «Голоса рыб». В 2000-х годах сыграл множество ролей в сериалах и популярных фильмах, приобретя признание у российского телезрителя после работы в сериале «Братаны». В 2012 году принял участие в съёмках французского проекта Eastern Boys («Мальчики с Востока»), режиссёр Робен Кампийо, где сыграл одну из главных ролей. Фильм был номинирован на премию Сезар и получил приз Венецианского фестиваля в категории Горизонты.
 
В 2015 году Даниил исполнил главную роль в фильме Out of love («Ненависть»). Проект производства Франции и Нидерландов принял участие в Роттердамском кинофестивале  (IFFR 2016) в главной программе Bright Future. В 2016 году фильм Out of love («Ненависть») стал участником Международного Фестиваля Subtitle, на котором прошла мировая премьера картины. Работа актёра была оценена мировыми экспертами кино как блестящая и в 2016 году Даниил Воробьёв получил одну из ролей в сериале Riviera производства кино компании Sky Atlantic.

Режиссёрский дебют Даниила сверхкороткий метр «Молитва» в сотворчестве с Евгением Ткачуком, получил 12 наград на различных Фестивалях, в том числе 1 место в номинации «Экспериментальное кино», Гран-При по версии жюри Фестиваля Святая Анна.

Летом 2015 года выступил автором идеи, режиссёром и художником собственного короткометражного фильма «Молчаливая вода», съёмки проходили в Костроме. В проекте приняли участие Полина Сидихина и Дарья Екамасова.

В ноябре 2016 года в Килкенни на Международном Фестивале Subtitle 2016 за роль Николая в фильме Out of Love («Ненависть») Даниил Воробьёв получил награду Angela Awards.

Фильмография 
 —

Интервью 
 Рассказ о короткометражном художественном фильме «Молчаливая вода» (Россия, 2015)
 Интервью для медиа проекта «Есть решение», январь 2016 года
 Интервью для журнала Marie Claire, март 2017 года

Ссылки 

 Лонгрид о Данииле Воробьёве